DST – Direction de la Surveillance du Territoire, była francuska agencja kontrwywiadu
 DST – Daylight Saving Time, skrót używany do oznaczenia czasu letniego
 DST – test hamowania deksametazonem